La Superliga 2013-2014 è stata la 24ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La stagione regolare è iniziata il 4 settembre 2013 e si è conclusa il 9 giugno 2014, prolungandosi fino al 4 luglio con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Dina Mosca campione di Russia 2013-2014 e qualificata alla Coppa UEFA 2014-2015.

Play-off

Tabellone

Note

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2013
Calcio a 5 nel 2014